Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji World Championship Tennis Finals 1985 nastoupilo dvanáct hráčů. Turnaj vyhrál třetí nasazený Čech Ivan Lendl, když ve finále porazil Tima Mayotta po setech 7–6, 6–4 a 6–1.

Nasazení hráčů 

| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=2
| RD1-score13-5=7
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Eliot Teltscher
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4='''6
| RD1-score14-5=5
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= John McEnroe
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=3
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WCT Finals
Tenis v roce 1985
Sport v USA v roce 1985